Das Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, auch Campeonato Nacional de Boxeo Playa Girón, ist die 1962 erstmals ausgetragene nationale kubanische Meisterschaft im Amateurboxen. Neben den Einzelergebnissen in ihrer Gewichtsklasse vertreten die Teilnehmer auch die Provinzen Kubas, die gegeneinander antreten.

Austragungen

Weblinks 
 Cuban National Championships. In: amateur-boxing.strefa.pl, abgerufen am 1. Juli 2021.

 
Erstveranstaltung 1962